Arachnis kan syfta på:

 Arachnis (djur) – ett släkte av fjärilar
 Arachnis (växter) – ett släkte av växter